Tweede divisie (mannenhandbal) 2018/19
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 2018/19